Ry (Dinamarca)
Ry (Sena Marítimo), na França

Desambiguações de topônimos